Atiyya forma part del nom de molts personatges:

 Atiyya ibn Sàlih, emir mirdàsida d'Alep i Rahba
 Muqàtil ibn Atiyya, emir maghrawa
 Ziri ibn Atiyya, emir maghrawa
 Atiyya ibn Sad, tradicionista
 Attia Sharara, músic egipci
 Abu-Jàfar ibn Atiyya, escriptor i visir almohade

Notes